Vășcăuți se poate referi la o localitate:

În România:
 Vășcăuți, sat din comuna Mușenița, Suceava

În Ucraina (în ):
 Vășcăuți, oraș în raionul Vijnița, regiunea Cernăuți
 Vășcăuți, reședința comunei cu același nume din raionul Secureni, regiunea Cernăuți

Vezi și 
 Văscăuți, Florești, Republica Moldova